Таманов — русская фамилия. Известные носители:
 Таманов, Александр Григорьевич — советский спортсмен (конный спорт) и тренер, офицер. Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер РСФСР.
 Таманов, Александр Ованесович — советский архитектор и градостроитель армянского происхождения, представитель неоклассического направления в архитектуре.